Pozzillo ima više značenja:
 Pozzillo, Avellino
 Pozzillo, Caserta
 Pozzillo, Frosinone
 Pozzillo, Palermo
 Pozzillo, Ragusa
 Pozzillo, Salerno